Roberto D'Alessandro – attore italiano
 Roberto D'Alessandro – calciatore argentino